Finala Ligii Campionilor 2013 a fost ultimul meci al Ligii Campionilor 2012-2013, din cel de-al cincizeci și optulea sezon al Ligii Campionilor și al douăzeci și unulea de când a fost redenumit. Meciul a fost programat pentru 25 mai 2013 pe Stadionul Wembley, Londra, Anglia. 

Finala s-a jucat între două echipe germane Borussia Dortmund și Bayern München.  A fost prima dată când în finala Ligii Campionilor UEFA s-au întâlnit două echipe din Germania. Câștigătorii vor juca împotriva câștigătorilor Finalei UEFA Europa League 2013 în Supercupa Europei 2013 și de asemenea vor intra în semifinalele Campionatului Mondial al Cluburilor FIFA 2013.

Drumul spre Londra - Marea Britanie

Meci

Detalii

Statistici

</div>

Vezi și 
 Liga Campionilor 2012-2013
 Finala UEFA Europa League 2013
 Supercupa Europei 2013
 Campionatul Mondial al Cluburilor FIFA 2013

Referințe 

2013 în fotbal
Finalele Ligii Campionilor UEFA